Sayaka Hirano (jap. , Hirano Sayaka; * 24. März 1985 in Kanuma, Präfektur Tochigi) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Sie gewann eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2012.

Werdegang 
Im Alter von fünf Jahren begann Sayaka Hirano, angeleitet von ihrer Mutter, mit dem Tischtennissport. 2001 wurde sie japanische Jugendmeisterin. In diesem Jahr erfolgten auch die ersten internationalen Auftritte, einmal bei Pro-Tour-Turnieren, zum anderen wurde sie für die Weltmeisterschaft 2001 nominiert. Seitdem nahm sie (bis 2013) an allen WMs teil. Hier gewann sie viermal mit dem japanischen Damenteam Bronze, nämlich 2004, 2006, 2008 und 2010. Mehrere Titel holte sie bei den nationalen Meisterschaften Japans: Fünfmal im Einzel (2003, 2004, 2006 bis 2008) sowie 2008 im Doppel mit Kasumi Ishikawa.

2008 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wo sie im Teamwettbewerb Vierter wurde. 2012 gewann die Mannschaft Silber.

Seit 2015 spielt sie beim österreichischen Verein SVS Ströck.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Interview mit Sayaka Hirano, Butterfly News vom 1. August 2010

Weblinks 

 
 
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Olympiateilnehmer (Japan)
Geboren 1985
Frau
Person (Präfektur Tochigi)